Шотландское топонимическое общество (, ) — научное общество Шотландии, которое ведёт исследования в сфере топонимики (изучение географических названий). Цели и задачи общества, согласно его Уставу, включают:
 а) формировать базу данных шотландских топонимов
 б) публиковать серию исследований топонимов Шотландии
 c) поддерживать связи с группами и лицами, чья деятельность связана с использованием топонимов Шотландии, а также аналогичными группами в других странах
 d) выпускать ежегодный бюллетень для членов общества
 e) участвовать других мероприятиях, способствующих достижению целей, заявленных в настоящем документе
 f) проводить информирование общественности путем поощрения исследований топонимов Шотландии.

Общество было основано в феврале 1996 года, штаб-квартира располагается в университете Глазго. С 2007 года издаёт свой журнал — «Journal of Scottish Name Studies». Почётный президент — доктор Саймон Тейлор.

См. также 
 Английское топонимическое общество

Примечания

Литература 
 Watson W.J., History of the Celtic Place-Names of Scotland. Reprinted, with introduction, full bibliography and corrigenda by Simon Taylor. Edinburgh: Birlinn, 2004.
 Nicolaisen, W.F.H., Scottish Place-Names. Edinburgh: Edinburgh U.P., 2001.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Publisher’s website for the JSNS Сайт журнала Journal of Scottish Name Studies
Топонимия Шотландии
Организации, основанные в 1996 году